Yuval (כְּפַר יוּבַל) (en) est le nom d'un lieu en Israël (dans le Doigt de Galilée).

 G. Yuval, scientifique ayant travaillé à la fin des années 60 et dans les années 70.
 Nira Yuval-Davis (1943-), sociologue britannique.

Yuval est le prénom de 
 Yuval Diskin (en hébreu יובל דיסקין) (né en 1956 ) directeur du contre-espionnage israélien
 Yuval Naimy (en hébreu : יובל נעימי) (né en 1985), joueur israélien de basket-ball
 Yuval Pick (né en 1970), danseur
 Yuval Segal (יובל סגל), acteur israélien

Articles connexes 
 Livre de la Genèse le verset 4:20-21 cite Yuval
  Kfar Yuval hostage crisis

Notes